

Codici 
 XJ – codice vettore IATA di Mesaba Airlines

Altro 
 XJ – serie J degli X-wing, veicolo dell'universo immaginario di Guerre stellari
 Jaguar XJ – automobile della Jaguar